Kandang (Comal), een bestuurslaag in Indonesië
Kandang (Darul Imarah), een bestuurslaag in Indonesië
Kandang (Kapongan), een bestuurslaag in Indonesië
Kandang (Kampung Melayu), een bestuurslaag in Indonesië
Kandang (Sakti), een bestuurslaag in Indonesië
Kandang (Samalanga), een bestuurslaag in Indonesië
Kandang (Tebo Tengah), een bestuurslaag in Indonesië